Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1995, classée en catégorie World Series, s'est disputée du 9 au .

Patrick McEnroe remporte le simple messieurs. En finale, il bat Richard Fromberg, décrochant à cette occasion le  et seul titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mark Woodforde et Todd Woodbridge. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1995 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1995
Tennis en Australie en 1995
Sydney
Tennis en janvier 1995